A 2008-as Superbike cseh nagydíj volt a Superbike világbajnokság kilencedik, a Supersport világbajnokság nyolcadik futama. A versenyt július 18. és 20. között rendezték Brnóban.

Végeredmény

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport

Csehnagydíj
Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Superbikecsehnagydíj